Alfredo Fabietti – scrittore e traduttore italiano
 Ettore Fabietti – bibliotecario italiano
 Ugo Fabietti – antropologo e accademico italiano